Franciaország
Saint-Augustin, település Charente-Maritime megyében
Saint-Augustin, település Corrèze megyében
Saint-Augustin, település Seine-et-Marne megyében
Saint-Augustin, metróállomás Párizsban a 9-es metróvonalon
Saint-Augustin, Párizs egyik látványossága